Trautman ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Trautman (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Allan Trautman (* 1955), US-amerikanischer Puppenspieler und Schauspieler
 Andrzej Trautman (* 1933), polnischer theoretischer Physiker
 Donald Walter Trautman (1936–2022), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Erie
 Juri Andrejewitsch Trautman (1909–1986), russischer Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer
 Matt Trautman (* 1985), südafrikanischer Triathlet und Ironman-Sieger
 Morty Trautman (≈1925–2012), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Trautmann
 Troutman